Главк ( «блакитний, сизий»; «зеленуватий»; «блискучий»; «світлоокий») — поширене ім'я в Стародавній Греції.
 Главк — морське божество в давньогрецькій міфології.
 Главк — цар Коринфа, син Сізіфа й Меропи.
 Главк — син критського владаря Міноса й Пасіфаї, дитиною втопився в посудині з медом. Провісник Поліїд оживив хлопчика за допомогою чарівного зілля.
 Главк — син Гіпполоха, онук Беллерофонта, один з найхоробріших троянських союзників. Епізод його зустрічі з Діомедом під Троєю наводиться в VI пісні «Іліади».
 Главк Каристійський (VII ст. до н. е.) — давньогрецький атлет, майстер кулачного бою, олімпіонік.
 (1870) Главк — троянський астероїд Юпітера, що рухається в точці Лагранжа L5, в 60° позаду планети.

Інше 
 Главк ( від главный комитет) — орган управління в радянських міністерствах і відомствах, що відав підприємствами якої-небудь галузі промисловості даного міністерства і відомства..
 Косатець главк — метелик родини Косатцеві.
 Glaucus atlanticus — вид черевоногих молюсків з ряду голозябрових.

Примітки